Andamanenboomekster
 Borneoboomekster
 Grijsborstboomekster
 Maskerboomekster
 Rosse boomekster
 Sumatraanse boomekster
 Witbuikboomekster